Кубок мира по бобслею 2012/2013 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 9 ноября 2012 года на трассе в американском городе Лейк-Плэсид и завершившийся 17 февраля 2013 года этапом в российском Сочи. Программа соревнований включает выступления мужских четвёрок, мужских и женских двоек. В мужском бобслее помимо обычного общего зачёта ведётся также зачёт очков в комбинации, составляющийся по сумме очков в четвёрках и двойках. Заезды австрийского этапа в Иглсе, помимо всего прочего, идут в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2012/13

Результаты соревнований

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи (мужчины)

Двухместные экипажи (женщины)

Итоговое положение

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи (мужчины)

Двухместные экипажи (женщины)

См. также 
 Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2013

Примечания 

2012/2013
Зимние виды спорта в сезоне 2012/2013